Ophryothrocha antarctica är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Wrona 1987. Ophryothrocha antarctica ingår i släktet Ophryothrocha och familjen Dorvilleidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
antarctica